Корея Оупън 2009 е 6-ото издание на Корея Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2009. Провежда се в олимпийския тенис център „Сеул“ в Сеул, Южна Корея от 21 до 27 септември. На сингъл Мария Кириленко защитаваше титлата си, но отстъпи на полуфинала срещу Кимико Дате. Японката спечели турнира и завоюва първата си титла от 13 години насам. На двойки Чиа-Джун Чуан и Су-Вей Хсие бяха спечелили през 2008 г., но Су-Вей се отказа от участие. Чиа-Джун избра за партьорка Дзи Ян, но двете загубиха на полуфинал срещу Юн-Джан Чан и Абигейл Спиърс, които от своя страна завоюваха титлата.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2009
Корея Оупън